Gaita escocesa é um nome genérico atribuído a diferentes modelos de gaitas-de-fole tradicionais da Escócia, dentre as quais podem ser:
 Gaita das Highlands - instrumento de ar-quente típico das Terras Altas escocesas; também chamada pìob-mhòr.
 Scottish smallpipe - nome genérico a vários instrumentos similares entre si, com cantadeira cilíndrica, tanto de ar-quente quanto ar-frio.
 Gaita das Bordas - instrumento típico da região fronteiriça entre Escócia e Inglaterra, geralmente de ar-quente e cantadeira cônica.
 Shuttle pipe - gaita cujos bordões encontram-se em soquete comum, encapsulados numa espécie de bujão; pode ser de ar-frio ou quente.
 Parlour pipe - uma criação relativamente recente, sendo uma miniaturarização fiel da gaita das Highlands.

Desambiguação